Землетрясения на Камчатке:
 Землетрясение на Камчатке 14 апреля 1923 года — магнитуда около 7,3—8,2 Mw, 36 погибших.
 Землетрясение на Камчатке 5 ноября 1952 года — магнитуда около 8,3 ML, вызвало катастрофическое цунами на Северных Курилах.
 Землетрясение на Камчатке 4 мая 1959 года — магнитуда около 8,0 Mw, 1 погибший.
 Землетрясение на Камчатке 5 декабря 1997 года — магнитуда около 7,9 Mw.
 Землетрясение на Камчатке 30 июля 2010 года — магнитуда около 6,3 Mw.